Beaverton – città della Contea di Lamar, Alabama
 Beaverton – città della Contea di Gladwin, Michigan
 Beaverton – città della Contea di Washington, Oregon